La Deildabikar 2019 è stata la 24ª edizione del torneo. È iniziata il 9 febbraio ed è terminata il 7 aprile 2019. Il  era la squadra detentrice del trofeo. Il  ha vinto il trofeo per l'ottava volta nella sua storia.

Formula 
Al torneo hanno partecipato 24 squadre: le 12 squadre partecipanti alla Úrvalsdeild 2019 e le 12 squadre partecipanti alla 1. deild karla 2019. Le 24 squadre sono suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con ciascuna squadra ad affrontare le altre una volta sola per un totale di cinque giornate. Si qualificano alla fase finale le prime classificate di ciascun gruppo.

Squadre partecipanti 

Úrvalsdeild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. deild karla

Fase a gironi 
Le gare sono state disputate dal 9 febbraio al 21 marzo 2019.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 marzo 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 marzo 2019

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2019
Deildabikar